In 2014 werd de vijftiende editie van de Copa Paulista de Futebol, gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo, die niet aantraden in de nationale reeksen. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 20 juli tot 30 november. Santo André werd kampioen en plaatste zich voor de Copa do Brasil 2015.

Eerste fase
De beste vijf van elke groep kwalificeerden zich voor de tweede fase alsook de beste zesde. Omdat niet alle groepen evenveel teams hadden werd gekeken naar het aantal punten dat procentueel behaald werd.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Tweede fase

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Derde fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.
	

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Paulista de Futebol
Braziliaans competitievoetbal 2014